Клосон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Клосон, Джерард (1891—1974) — британский государственный служащий, бизнесмен, востоковед, исследователь тюркских языков.
 Клосон, Клинтон Амос (1895—1959) — американский политик-демократ, 66-й губернатор штата Мэн.